Аден Абдулла Осман Даар (; 9 декабря 1908 — 8 июня 2007) — сомалийский политический деятель, первый президент Сомали (1960—1967).

Биография 
Аден Абдулла Осман родился в 1908 году в местечке Эль Гуган района Беледуэйне в семье скотовода-кочевника. В 1922 году был направлен на обучение в начальную школу города Байдабо, затем переехал в Могадишо, где в 1931 году окончил общеобразовательную школу. С 1931 года работал старшим фельдшером, затем канцелярским служащим.

В 1941 году, когда Итальянское Сомали было занято британской армией, ушёл со службы, вернулся в Беледуэйне и занялся коммерцией. В феврале 1944 года Аден Абдулла Осман вступил в организацию Клуб молодых сомалийцев и был назначен генеральным секретарём Политического комитета КМС. После того, как Клуб был преобразован в партию Лига молодых сомалийцев, Осман стал членом местного комитета партии, а в 1946 году — секретарём отделения ЛМС в районе Беледуэйне. В 1951 году он был назначен членом Территориального совета подопечной территории Сомали как представитель ЛМС и в 1953—1956 годах был вице-председателем Территориального совета. Одновременно, в 1954 году, Аден Абдулла Осман был избран президентом Лиги молодых сомалийцев, а в 1958 году переизбран на этот пост.

В 1956 и 1959 годах он избирался депутатом Законодательного собрания подопечной территории Сомали от района Беледуэйне и с 1956 года был председателем Законодательного собрания. Этот пост он занимал до 1 июля 1960 года, когда Сомали получило независимость, и Аден Абдулла Осман был избран первым президентом страны.

На выборах 1967 года проиграл своему сопернику Абдирашиду Али Шермарку. Таким образом, срок его полномочий закончился 10 июня 1967 года.

Свои последние годы он провел в Джанале () в Южном Сомали, и в мае 2007 года ошибочно сообщалось, что он умер. Однако, как было разъяснено позже, он находился в критическом состоянии в больнице. Он умер спустя более чем две недели в Найроби 8 июня 2007 года, в возрасте 98 лет.

Правительство Сомали объявляло 21 день траура и объявило государственные похороны. В знак уважения международному аэропорту Могадишо было присвоено его имя.

Факты 
 Являлся одним из самых долгоживущих бывших руководителей глав государств и правительств в мире.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сообщение агентства «Рейтер» о кончине первого президента Сомали

Президенты Сомали
Депутаты Сомали